Der Scottish League Cup wurde 1950/51 zum 5. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 12. August 1950 und endete mit dem Finale am 28. Oktober 1950 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete der FC East Fife in den Wettbewerb der sich im Vorjahresfinale gegen Dunfermline Athletic durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel trafen der FC Motherwell und Hibernian Edinburgh aufeinander. Beide Vereine erreichten zum ersten Mal das Endspiel im Ligapokal. Well gewann das Endspiel mit 3:0 durch Tore von Jim Forrest, Archie Kelly und Willie Watters. In derselben Saison erreichte Motherwell das Pokalfinale, das gegen Celtic Glasgow verloren wurde. In der schottischen Meisterschaft wurde Well Neunter. Die Hibs aus Edinburgh wurden zum insgesamt 3. Mal in der Vereinsgeschichte Meister.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1950.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1950.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1950.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1950.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1950.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1950.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1950.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1950.

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 16. September 1950. Die Rückspiele fanden am 20. September 1950 statt. Die Wiederholungsspiele fanden am 2. und 3. Oktober 1950 statt.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

2. Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 7. Oktober 1950.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1950/51 bei statto.com

1950/51
Fußballsaison 1950/51